Современное обозрение:

 Современное обозрение — ежемесячный научно-политический и литературный журнал, издававшийся в Санкт-Петербурге с 1868 года под редакцией Н. Тиблена; в журнале печатались: П. Л. Лавров, М. В. Авдеев, Ф. М. Решетников и др.
 Современное обозрение — ежемесячный марксистский журнал, издававшийся в Санкт-Петербурге с 1901 по 1908 год; изначально являлся приложением к журналу «Заря», после закрытия которого стал самостоятельным изданием; в журнале печатались: В. И. Ульянов, Г. В. Плеханов и др.
 Современное обозрение. Журнал нового типа (Литература — искусство — жизнь) — литературный журнал, издававшийся с 1922 года в Москве и Петрограде (Ленинграде); в журнале печатались: С. А. Есенин (автобиография), С. А. Клычков (стихи и переводы) и др.

См. также 
 Обозрение